s101 (Amsterdam) voor de stadsweg in Amsterdam
s101 (Almere) voor de stadsweg in Almere
s101 (Den Haag) voor de stadsweg in Den Haag
s101 (Nijmegen) voor de stadsweg in Nijmegen